

Sigle 
 Tumor necrosis factor sostanza che ha la capacità di combattere le cellule anomale.

Chimica 
 Acido picrico – un materiale altamente esplosivo

Codici 
 TNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toussus-le-Noble (Francia)